Push (film), een film uit 2009
Push (Matchbox Twenty), een muzieknummer
Push, een alias van de Belgische producer Mike Dierickx
B.H.V. Push, een hockeyclub uit Breda